Meow steht für:

 Meow (Film), US-amerikanischer Pornofilm (2010)
 Szenename von Mephedron, eine psychoaktive Substanz
 Colonel Meow, eine Hauskatze

Siehe auch:
 Miau